Schöninger steht für:
 Schöninger, deutsche Bezeichnung des Kleť, höchster Berg des Blanský les (Blansker Wald) in Tschechien

Personen:
 Florian Schöninger (* 1983), österreichischer Basketballspieler
 Franz Josef Schöninger, Schauspielrolle Walter Sedlmayrs in der Serie Polizeiinspektion 1
 Leo Schöninger (1811–1879), deutscher Maler, Lithograf und Grafiker

Siehe auch:
 Schöningen
 Schöninger Gruppe
 Schöninger Speere